Zona Artigianale ima više značenja:
 Zona Artigianale, Ascoli Piceno
 Zona Artigianale, Bolzano
 Zona Artigianale, Brescia
 Zona Artigianale, Cremona
 Zona Artigianale, Cuneo
 Zona Artigianale, Ferrara
 Zona Artigianale, Foggia
 Zona Artigianale, Gorizia
 Zona Artigianale, Lecce
 Zona Artigianale, Macerata
 Zona Artigianale, Mantua
 Zona Artigianale, Padova
 Zona Artigianale, Ravenna
 Zona Artigianale, Rovigo
 Zona Artigianale, Salerno
 Zona Artigianale, Udine
 Zona Artigianale, Verbano-Cusio-Ossola
 Zona Artigianale, Verona
 Zona Artigianale, Vicenza
 Zona Artigianale, Viterbo